|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| ADAC Formel Masters 2010
|-
| vorige: 2009 || volgende: 2011 || 
|}

De ADAC Formel Masters 2010 was het derde kampioenschap van de autoraceklasse ADAC Formel Masters. In totaal telde het kampioenschap 21 races in zeven weekenden.

Ingeschreven teams, auto's en coureurs

Races

Kampioenschap

Coureurs
Puntensysteem:

Teams

Autosport in 2010